Weare est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Tony Weare (1912-1994), dessinateur anglais ;
 Meshech Weare (1713-1786), homme politique américain ;
 David Weare, surfeur sud-affricain.

Toponyme 

 Weare, village dans le Somerset ;
 Weare, municipalité dans le New Hampshire.